Priego de Córdoba kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Priego de Córdoba (kommunhuvudort), Andalusien, Province of Córdoba, 
 Priego de Córdoba (kommun), Andalusien, Province of Córdoba, 

Robotskapade Spanienförgreningar